Афонинская — название населённых пунктов в России:

 Афонинская — деревня в Наумовском сельском поселении Верховажского района Вологодской области.
 Афонинская — деревня в Шелотском сельском поселении Верховажского района Вологодской области.
 Афонинская — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Афонинская — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Афонинская — деревня в Октябрьском районе Костромской области.